Karimu kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Karīmū, ort, Khorasan,

Kenya 

 Karimu (vattendrag i Kenya), Nyeri, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar